Autobiography – album Ashlee Simpson
 Autobiography – album Nata Adderleya
 Autobiography – album Abdullaha Ibrahima